Cori Gauff, más conocida como Coco Gauff (Delray Beach, Florida, 13 de marzo de 2004), es una tenista estadounidense.

Es la jugadora más joven posicionada entre las cien primeras de la clasificación de la Asociación de Tenis Femenino (WTA). Su clasificación más alta en individuales ha sido la número 4 y en dobles la número 1. Gauff ganó su primer título WTA individual durante el torneo de Linz de 2019 a la edad de 15 años, convirtiéndola en la campeona más joven en individuales desde 2004. 

También ha ganado dos títulos WTA en dobles con su compatriota Caty McNally.

Vida personal
Gauff comenzó a jugar al tenis a los siete años de edad. Creció en Atlanta, pero se trasladó a Delray Beach, Florida para tener mejores oportunidades de entrenar tenis. Su padre jugaba al baloncesto en la Universidad Estatal de Georgia y su madre fue una atleta de campo y pista en la Universidad Estatal de Florida. Tiene dos hermanos menores. Gauff fue educada en casa por su madre, una antigua maestra. Su padre es su principal entrenador. La apodan «Coco».

Gauff ha entrenado con Gerard Loglo en la Academia de tenis New Generation en Delray Beach, Florida. Cuando tenía once años, fue seleccionada por el entrenador de Serena Williams Patrick Mouratoglou como parte de su fundación Champ’Seed y entrenó con él en Niza, Francia.

En octubre de 2018 Gauff firmó su primer contrato de patrocinio de varios años de duración, con New Balance. En marzo de 2019 anunció un acuerdo de patrocinio de varios años de duración con la compañía de comida italiana Barilla, que también patrocina a Roger Federer.

Carrera júnior
Fue n.º 1 júnior del mundo y se convirtió en la finalista más joven en la competición individual júnior femenina del Abierto de Estados Unidos 2017. Ha ganado el Abierto de Francia Júnior en 2018, la segunda más joven en lograrlo.

Carrera profesional 
Gauff hizo su debut ITF en mayo de 2018 en ronda de calificación en el acontecimiento de 25K en Osprey, donde ella ganó su primer partido profesional. A los catorce años de edad, ganó su primer título de Grand Slam Junior en junio de 2018 en el Abierto de Francia. En septiembre de 2018, ganó el doble júnior femenino en el Abierto de Estados Unidos con su compañera Caty McNally. Gauff acabó fuerte el año 2018 ganando la división Girls, 18 y menos, de los Campeonatos de Tenis internacionales Orange Bowl.

2019
En Masters de Miami, Gauff consiguió su primera victoria en un partido WTA contra Caty McNally. En segunda ronda perdió con Daria Kasatkina.

El 27 de junio de 2019, ganó su tercera ronda de clasificación femenina en Wimbledon para alcanzar el cuadro principal, convirtiéndose en la persona más joven en clasificarse para Wimbledon en la Era Open. 

En su debut en un Grand Slam el , derrotó a la cinco veces campeona Venus Williams en sets corridos. Era solo la segunda vez, desde el debut de Williams en Wimbledon en 1997 que ha sido derrotada en primera ronda. Se convertía así en la más joven ganadora de un partido del cuadro principal de Wimbledon desde 1991, cuando lo consiguió Jennifer Capriati. Gauff derrotó a Magdaléna Rybáriková para alcanzar la tercera ronda y Polona Hercog en tercera ronda para enfrentarse, en cuarta ronda, con la anterior número 1 del tenis mundial, Simona Halep.

Torneos de Grand Slam

Individual

Finalista (1)

Dobles

Finalista (2)

Dobles (1-0)

Clasificación histórica
Para evitar confusiones, esta tabla será actualizada al concluir un torneo o cuando la participación del jugador en dicho torneo haya finalizado.

Solo serán considerados los cuadros principales de la WTA (incluidos los Grand Slams), las Olimpíadas y la Fed Cup.

Actualizado hasta el torneo de Roland Garros 2020.

Individuales

Dobles

Estadísticas ante otras jugadoras

Victorias sobre Top 10 por temporada

Referencias

Enlaces externos
  
Cori Gauff  en la Federación Internacional de Tenis
 Cori Gauff  en la FIT (perfil júnior)
 Coco Gauff, la centennial que ilumina al tenis

Tenistas femeninas de Estados Unidos
Campeones de Roland Garros junior
Deportistas de Georgia (Estados Unidos)
Atlanteses
Afroestadounidenses